

Patronyme 
 Andreï Kobyla, un boyard russe, plus ancien ancêtre connu de la dynastie des Romanov

Toponyme 
Kobyla peut désigner en Pologne :
 Kobyla, village de la voïvodie de Podlachie
 Kobyla, village de la voïvodie de Silésie